Calogero ist ein italienischer männlicher Vorname, der auch als Familienname vorkommt. Er entstammt dem Griechischen, wo er übersetzt "edler betagter Mann" bedeutet.

Bekannte Namensträger:
 Calogero Lauricella (1919–1989), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Syrakus
 Calogero Marino (* 1955), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Savona-Noli
 Calogero Peri (* 1953), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Caltagirone
 Calogero La Piana (* 1952), italienischer Geistlicher, emeritierter römisch-katholischer Erzbischof von Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela
 Calogero Rizzuto (* 1992), deutsch-italienischer Fußballspieler
 Jerry Calà (* 1951), eigentlicher Name: Calogero Calà, italienischer Schauspieler und Regisseur
 Rino Galiano (* 1975), eigentlicher Name: Calogero Galiano, deutsch-italienischer Schauspieler

Calogero ist der Künstlername von
 Calogero (Sänger) (* 1971), französischer Sänger und Musiker

Calogero ist außerdem der Familienname folgender Personen:
 
 Guido Calogero (1904–1986), italienischer Philosophiehistoriker
 Lorenzo Calogero (1910–1961), italienischer Lyriker und Arzt
 Pablo Calogero (* 1958), amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 San Calogero
 Calogero (Religion)
 Kalogerakos